Die USL Professional Division 2014 war die vierte Saison der USL Professional Division, der dritten Fußballliga in den USA.

Modus 
Die 14 Mannschaften absolvieren in der Regular Season jeweils 28 Spiele. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. Jedes Duell wird in einem Spiel ausgetragen. Heimrecht hat immer die Mannschaft, die in der Regular Season besser war.

Regular Season

Playoffs

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballsaison 2014
2014